Palisades Park puede referirse:
Palisades Park (Nueva Jersey)
Palisades Amusement Park
Palisades Interstate Park Commission
Palisades Interstate Parkway